In Italia esistono ed esistevano diversi teatri dedicati a Giuseppe Verdi:

 Teatro Verdi di Bolzano
 Teatro Verdi di Brindisi
 Teatro Verdi di Busseto in provincia di Parma
 Teatro Verdi di Casciana Terme in provincia di Pisa
 Teatro Verdi di Cava de' Tirreni in provincia di Salerno
 Teatro Verdi di Cesena
 Teatro Verdi di Crevalcore nella città metropolitana di Bologna
Teatro Verdi di Ferrara
Teatro Verdi di Fiorenzuola d'Arda in provincia di Piacenza
 Teatro Verdi di Firenze
 Teatro Verdi di Forlimpopoli in provincia di Forlì-Cesena
 Teatro Verdi di Milano conosciuto anche come Teatro del Buratto
 Teatro Verdi di Montecatini Terme in provincia di Pistoia
 Teatro Verdi di Muggia in provincia di Trieste
 Teatro Verdi di Padova
 Teatro Verdi di Pisa
 Teatro Verdi di Poggibonsi in provincia di Siena
 Teatro Verdi di Pollenza in provincia di Macerata
 Teatro Verdi di Pordenone
 Teatro Verdi di Salerno
 Teatro Verdi di San Severo in provincia di Foggia
 Teatro Verdi di Santa Croce sull'Arno in provincia di Pisa
 Teatro Verdi di Sassari
 Teatro Verdi di Genova (nel quartiere di Sestri Ponente)
 Teatro Verdi di Terni
 Teatro Verdi di Trento
 Teatro Verdi di Trieste
 Teatro Verdi di Vicenza

Anche al di fuori degli attuali confini italiani esistono o esistevano dei teatri intitolati a Giuseppe Verdi:
 Teatro Verdi di Fiume (oggi Teatro nazionale croato di Fiume Ivan de Zajc)
 Teatro Verdi di Zara